Scherhag ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Scherhag (1936–2015), deutscher Politiker
 Ludwig Scherhag (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Richard Scherhag (1907–1970), deutscher Meteorologe